Outinen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Kati Outinen (née en 1961), actrice finlandaise
 (né en 1983), nageur danois
 (né en 1971), joueur finlandais de hockey sur glace

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois